Биографија, књижевни жанр који описује живот неке истакнуте личности, стварне или измишљене.
 Живопис, термин којим се данас углавном означава црквено зидно сликарство.
 Животопис (филм), југословенски филм из 1980.